Athens steht für:

 Andrew Athens (1921–2013), griechisch-amerikanischer Geschäftsmann, Philanthrop und Kriegsveteran
 Athens County, Verwaltungseinheit in Ohio

Athens ist der Name folgender Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Athens (Alabama), im Limestone County
 Athens (Arkansas), im Howard County
 Athens (Georgia), im Clarke County
 Athens (Illinois), im Menard County
 Athens (Indiana), im Fulton County
 Athens (Kalifornien), im Los Angeles County
 Athens (Kansas), im Woodson County
 Athens (Kentucky), im Fayette County
 Athens (Louisiana), im Claiborne Parish
 Athens (Maine), im Somerset County
 Athens (Michigan), im Calhoun County
 Athens (Minnesota), im Isanti County
 Athens (Mississippi), im Monroe County
 Athens (Missouri), im Clark County
 Athens (Nebraska), im Richardson County – nicht mehr existent
 Athens (New York), im Greene County
 Athens (Ohio), im Athens County
 Athens (Pennsylvania), im Bradford County
 Athens (Tennessee), im McMinn County
 Athens (Texas), im Henderson County
 Athens (Utah), im Salt Lake County
 Athens (Vermont), im Windham County
 Athens (Virginia), im Caroline County
 Athens (West Virginia), im Mercer County
 Athens (Wisconsin), im Marathon County

in Kanada:
 Athens (Ontario)

weitere geografische Objekte:
 Athens Airport, Airport im Greene County, New York
 Athens Brook, Fließgewässer im Windham County, Vermont
 Athens Mine, Mine im Carson City (city) County, Nevada
 Athens Quarry, Mine im McMinn County, Tennessee
 Athens Gas Field, Ölfeld im Claiborne Parish, Louisiana
 Athens City Park, Park im Henderson County, Texas
 Athens County Park, Park im Marathon County, Wisconsin
 Athens Downs Park, Park im Contra Costa County, Kalifornien
 Athens Memorial Park, Park im Clarke County, Georgia
 Athens Stadium, Stadion und Park im Limestone County, Alabama
 Athens State Park, Park im Clark County, Missouri
 Athens State Wildlife Management Area, Park im Isanti County, Minnesota
 Athens Zoo, Zoo und Park im Clarke County, Georgia
 Athens-Limestone Park, Park im Limestone County, Alabama

im NRHP gelistete Objekte:
 Athens B & O Train Depot, in Athens, Ohio, ID-Nr. 83001944
 Athens Building, in Manchester, New Hampshire, ID-Nr. 75000123
 Athens County Infirmary, in Millfield, Ohio, ID-Nr. 03000323
 Athens Courthouse Square Commercial Historic District, in Athens, Alabama, ID-Nr. 97001164
 Athens Downtown Historic District, in Athens, Ohio, ID-Nr. 82003541
 Athens Factory, in Athens, Georgia, ID-Nr. 80000989
 Athens Governmental Buildings, in Athens, Ohio, ID-Nr. 79001782
 Athens Lower Village Historic District, in Athens, New York, ID-Nr. 80002616
 Athens Manufacturing Company, in Athens, Georgia, ID-Nr. 02001634
 Athens State College Historic District, in Athens, Alabama, ID-Nr. 85000254
 Athens State Hospital, in Athens, Ohio, ID-Nr. 80002936
 Athens State Hospital Cow Barn, in Athens, Ohio, ID-Nr. 78002003
 Athens Warehouse Historic District, in Athens, Georgia, ID-Nr. 88002021
 Athens-Candler-Church Street Historic District, in Winder, Georgia, ID-Nr. 86000799

Siehe auch:
 Athen (Begriffsklärung)
 Athens Township
 Athans